Білоруська футбольна вища ліга 2011 — 21-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона здобув БАТЕ.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Нафтан взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як фіналіст Кубку Білорусі 2011—2012

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Плей-оф 
Партизан (Мінськ) переміг у стикових матчах, але не взяв участь у Білоруській футбольній вищій лізі 2012 через фінансові причини.

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/4 грудня 2011

|}

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 

2011
Білорусь
2011 у білоруському спорті